Софрон Хитрово:
 Хитрово, Софрон Алферьевич (ум. 1701) — русский государственный и военный деятель, стольник (1649), воевода в Вятке.
 Хитрово, Софрон Фёдорович (?—1756) — мореплаватель, контр-адмирал (1753). В 1741 году участвовал во Второй камчатской экспедиции.